Župnija Draga je rimskokatoliška teritorialna župnija v dekaniji Ribnica nadškofije Ljubljana.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Draga
Dekanija Ribnica